Рудольф Йоханесс Рейманн (, 1884—1946) — русский и эстонский военный деятель, генерал-майор.

Биография 
Окончил Виленское пехотное юнкерское училище (1907). Служил в 216-м резервном полку (1907—1910), в 196-м пехотном Инсарском полку (1910—1911).

Окончил Интендантскую академию (1914). Интендант 67-й пехотной дивизии (1914—1917). Подполковник (1917).

С 28 декабря 1917 года интендант 1-й эстонской дивизии. Произведен Временным правительством Эстонии в полковники (1918). Участник Освободительной войны (1918—1920). Начальник снабжения войск. Создал интендантскую службу эстонской армии.

С 1920 по 1923 год — в отставке. В 1923—1924 годах — старший офицер для поручений при военном министре Яане Соотсе. Начальник управления Министерства обороны. Преподавал в Военной школе и на Курсах генерального штаба (до 1929). С 1929 года — член Военного совета. Генерал-майор (24.02.1934). С 1934 года — постоянный член Совета министерства обороны.

Умер в Таллине. Похоронен на кладбище Хийу-Раху.

Литература 
 Tiiu Kuhi, Frank Adamek. Hiiu-Rahu kalmistu // Tallinna kalmistud. Rahva pärand. — Tallinn: Grenader, 2012. — P. 80-87. — 128 p. — ISBN 978-9949-512-05-8.
 Karl Laane. Hiiu-Rahu kalmistu // Tallinna kalmistud. — Tallinn: Maalehe Raamat, 2002. — P. 185—192. — 408 p. — ISBN 9785-64-168-X.

Примечания

Ссылки 
Русская армия в Великой войне: Картотека проекта: Рейманн Рудольф Йоханнес

Похороненные на кладбище Хийу-Раху